Alfred Wierzbicki (duchowny katolicki)
 Andrzej Wierzbicki (polityk)
 Andrzej Wierzbicki (historyk)
 Eugeniusz Wierzbicki
 Feliks Wierzbicki
 Franciszek Korneli Wierzbicki
 Jan Wierzbicki
 Janusz Wierzbicki (polityk)
 Janusz Wierzbicki
 Jerzy Wierzbicki (1906-1994) – architekt
 Jerzy Wierzbicki (1925-1951) – żołnierz AK/NZW, więzień stalinowski
 Leonard Wierzbicki
 Łukasz Wierzbicki
 Maciej Wierzbicki
 Marek Wierzbicki (analityk)
 Marek Wierzbicki
 Melchior Wierzbicki
 Mieczysław Wierzbicki
 Piotr Wierzbicki
 Roman Wierzbicki
 Saturnin Wierzbicki
 Stanisław Wierzbicki
 Tadeusz Leszek Wierzbicki
 Tomasz Wierzbicki (żołnierz)
 Tomasz Wierzbicki
 Wacław Wierzbicki
 Wiktoryn Wierzbicki
 Zbigniew Tadeusz Wierzbicki
 Zbigniew Wierzbicki (architekt)
 Zbigniew Wierzbicki
Wierzbicka
 Anna Wierzbicka
 Marta Wierzbicka